4-й женский молодёжный чемпионат Европы по волейболу проходил с 6 по 14 сентября 1973 года в пяти городах Нидерландов (Утрехте, Пюрмеренде, Зевенаре, Венло, Гааге) с участием 17 сборных команд, составленных из игроков не старше 20 лет. Чемпионский титул в 4-й раз подряд выиграла молодёжная сборная СССР.

Команды-участницы 
 Нидерланды (команда страны-организатора), Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, ГДР, Дания, Италия, Польша, Румыния, СССР, Франция, ФРГ, Чехословакия, Швейцария, Швеция, Югославия.

Система розыгрыша 
Соревнования состояли из предварительного и финального этапов. На предварительной стадии 17 команд-участниц были разбиты на 6 групп, в которых играли в один круг. Победители групп вышли в финальный этап, где по круговой системе разыграли места с 1-го по 6-е. По такой же системе итоговые 7—12-е и 13—17-е места разыграли команды, занявшие в группах предварительного этапа соответственно 2-е и 3-е места.

Предварительный этап

Группа А 
Венло

6 сентября
 Нидерланды — Швеция 3:0 (15:8, 15:1, 16:14).

7 сентября
 Бельгия — Швеция 3:0 (15:7, 15:1, 15:10).

8 сентября
 Нидерланды — Бельгия 3:1 (15:6, 15:12, 5:15, 15:10).

Группа В 
Венло

8 сентября
 СССР — Югославия 3:0 (15:9, 15:5, 15:10).

Группа С 
Утрехт

6 сентября
 Румыния — Дания 3:0 (15:7, 15:6, 15:6).

7 сентября
 Венгрия — Румыния 3:2 (6:15, 4:15, 15:8, 15:11, 15:7).

8 сентября
 Венгрия — Дания 3:0 (15:4, 15:6, 15:7).

Группа D 
Утрехт

6 сентября
 Польша — Франция 3:0 (15:3, 15:5, 16:14).

7 сентября
 ГДР — Франция 3:0 (15:11, 16:14, 15:2).

8 сентября
 Польша — ГДР 3:2 (10:15, 15:9, 8:15, 15:13, 15:12).

Группа Е 
Гаага

6 сентября
 ФРГ — Австрия 3:0 (15:3, 15:2, 15:6).

7 сентября
 ФРГ — Италия 3:1 (15:9, 15:9, 10:15, 15:13).

8 сентября
 Италия — Австрия 3:0 (15:9, 15:10, 15:3).

Группа F 
Гаага

6 сентября
 Чехословакия — Швейцария 3:0 (15:5, 15:2, 15:5).

7 сентября
 Болгария — Швейцария 3:0 (15:5, 15:1, 15:10).

8 сентября
 Чехословакия — Болгария 3:1 (14:16, 15:10, 15:11, 15:10).

Классификационный раунд за 13—17 места 
Зевенар

10 сентября
 Франция — Австрия 3:2 (16:18, 15:7, 15:13, 6:15, 15:7); Швейцария — Дания 3:2 (11:15, 15:9, 7:15, 15:10, 16:14).

11 сентября
 Австрия — Дания 3:0 (15:9, 15:3, 16:14); Франция — Швеция 3:0 (15:11, 15:1, 15:8).

12 сентября
 Швеция — Дания 3:1 (13:15, 15:7, 15:8, 15:11); Австрия — Швейцария 3:1 (15:3, 14:16, 15:10, 15:12).

13 сентября
 Швейцария — Швеция 3:0 (15:8, 15:13, 15:11); Франция — Дания 3:0 (15:3, 15:13, 15:9).

14 сентября
 Швеция — Австрия 3:1 (15:8, 15:10, 7:15, 15:12); Франция — Швейцария 3:0 (15:3, 15:5, 15:3).

Классификационный раунд за 7—12 места 
Пюрмеренд

10 сентября
 ГДР — Югославия 3:0 (15:5, 15:13, 15:11); Италия — Бельгия 3:1 (15:11, 15:6, 11:15, 15:9); Румыния — Болгария 3:1 (16:14, 15:6, 8:15, 17:15).

11 сентября
 Румыния — Югославия 3:0 (15:13, 15:12, 15:7); Болгария — Бельгия 3:0 (15:5, 15:8, 15:8); Италия — ГДР 3:1 (17:15, 3:15, 15:7, 15:13).

12 сентября
 Югославия — Италия 3:2 (16:18, 15:12, 15:6, 12:15, 15:1); Болгария — ГДР 3:2 (12:15, 15:6, 7:15, 15:13, 15:4); Румыния — Бельгия 3:0 (15:3, 15:7, 15:0).

13 сентября
 Болгария — Югославия 3:1 (15:11, 15:11, 9:15, 15:3); Румыния — Италия 3:0 (15:5, 15:8, 15:9); ГДР — Бельгия 3:0 (15:5, 15:12, 15:2).

14 сентября
 Югославия — Бельгия 3:0 (15:8, 16:14, 15:11); Болгария — Италия 3:0 (15:9, 15:10, 15:6); Румыния — ГДР 3:1 (15:7, 12:15, 15:5, 15:6).

Финальный этап 
Утрехт

10 сентября
 СССР — Нидерланды 3:0 (15:2, 15:2, 15:7); Чехословакия — ФРГ 3:0 (15:2, 15:4, 15:9); Венгрия — Польша 3:2 (6:15, 10:15, 15:13, 15:5, 15:7).

11 сентября
 Чехословакия — Польша 3:0 (15:5, 15:12, 15:13); ФРГ — Нидерланды 3:2 (10:15, 10:15, 15:12, 15:3, 15:13); СССР — Венгрия 3:0 (15:5, 15:4, 15:6).

12 сентября
 СССР — ФРГ 3:0 (15:1, 15:9, 15:5); Польша — Нидерланды 3:0 (15:1, 16:14, 15:7); Чехословакия — Венгрия 3:0 (15:10, 15:12, 15:7).

13 сентября
 Венгрия — ФРГ 3:0 (15:6, 15:5, 15:3); Чехословакия — Нидерланды 3:0 (15:9, 15:2, 15:9); СССР — Польша 3:0 (15:1, 15:1, 15:4).

14 сентября
 Польша — ФРГ 3:1 (15:8, 13:15, 15:12, 15:9); Венгрия — Нидерланды 3:0 (15:5, 15:7, 15:13); СССР — Чехословакия 3:1 (16:14, 13:15, 15:13, 15:11).

Итоги

Положение команд

Призёры 
  СССР: И.Бачилова, В.Берзиня, Людмила Борозна, Надежда Зезюля, Лариса Иванова, В.Копыленко, Наталья Кушнир, Л.Лепилина, К.Лысенко, Марина Миловидова, Лилия Осадчая, И.Торопова. Главный тренер — Юрий Железняк.

  Чехословакия.

  Венгрия.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Европейской конфедерации волейбола
 Архив волейбольных результатов

1973
1973 год в волейболе
Чемпионаты Европы в Нидерландах